Franz Schachner (1950-), lugeur autrichien,
 Nat Schachner (1895-1955), écrivain américain,
 Walter Schachner (1957-), footballeur autrichien.

Patronyme autrichien